Apache har flere betydninger:

 Apache – en stamme af oprindelige amerikanere (indianere).
 Apache (sprog) – det sprog, Apache-stammen taler.
 Apache (webserver) – et HTTP-serverprogram.
 AH-64 Apache – en kamphelikopter.
 Apache (melodi) – et instrumentalnummer skrevet af Jerry Lordan og indspillet af The Shadows i 1960 og Jørgen Ingmann i 1961.
 Apache (bandemedlem) – et medlem af den parisiske underverden i begyndelsen af det 20. århundrede.
 Apachedans – en meget dramatisk fransk dans fra 1920'erne.
 Apache (Blueberry) – tegneserie, som er en del af Blueberry-serien